Колп (, ) — назва кількох географічних об'єктів у Росії та США.

Річка
 Колп — річка в Ленінградській і Вологодській областях, притока Суди.
 Колп — річка в Рязанській і Владимирській областях, притока Гуся.
 Колп — річка у Владимирській області, ліва притока Ушни.
Населені пункти
 Колп — село у Владимирській області.

Колп — селище в окрузі Вільямсон штату Іллінойс.

Див. також 
 Біла Колп — село в Шаховському районі Московської області.
 Колп'яна — річка, притока Лами.